Le nom Paul Jesson peut faire référence à :
 Paul Jesson (né en 1946), un acteur anglais ;
 Paul Jesson (né en 1955), un coureur cycliste néo-zélandais.